Фінал Кубка Німеччини з футболу 2013 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2012—2013 відбувся 1 червня 2013 року. У поєдинку зустрілися мюнхенська «Баварія» та «Штутгарт» з однойменного міста. Перемогу з рахунком 3:2 здобула «Баварія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Баварія»

«Штутгарт»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2013 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Червень 2013
2013 у німецькому спорті